James Scott (acteur)
James Scott (componist)
James Scott (hertog)
James Scott (voetballer)